El término Dunlap puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Dunlap, en el estado de Illinois.
Dunlap, en el estado de Indiana.
Dunlap, en el estado de Iowa.
Dunlap, en el estado de Kansas.
Dunlap, en el estado de Ohio.
Dunlap, en el estado de Tennessee.